Открытый чемпионат Китая 2008 () — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 500 для мужчин и 2-й категории WTA для женщин. Проводится на открытых хардовых кортах в Пекине, Китай. В 2008 году соревнования прошли с 22 по 28 сентября.

Прошлогодние победители:
 мужской одиночный разряд —  Фернандо Гонсалес
 женский одиночный разряд —  Агнеш Савай
 мужской парный разряд —  Рик де Вуст /  Эшли Фишер
 женский парный разряд —  Чжуан Цзяжун /  Се Шувэй

Соревнования

Мужской одиночный разряд 

 Энди Роддик обыграл  Дуди Селу со счётом 6-4, 6-7(6), 6-3

Женский одиночный разряд 

 Елена Янкович обыграла  Светлану Кузнецову со счётом 6-3, 6-2

Мужской парный разряд 

 Стивен Хасс /  Росс Хатчинс обыграли  Эшли Фишера /  Бобби Рейнольдса со счётом 7-5 , 6-4

Женский парный разряд 

 Анабель Медина Гарригес /  Каролина Возняцки обыграли  Хань Синьюнь /  Сюй Ифань со счётом 6-1, 6-3

См. также 
 Открытый чемпионат Китая по теннису
 ATP Тур 2008
 WTA Тур 2008
 Мировой тур ATP 250
 WTA 2-я категория

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Китай
Сентябрь 2008 года
2008